En mathématiques, fini peut s'appliquer à la fois à un ensemble fini, un groupe fini, etc.
 En informatique théorique, un automate fini est une machine abstraite utilisée en théorie de la calculabilité et dans l'étude des langages formels.

Toponymes 
Fini, une commune du département de Kouka au Burkina Faso.

Personnalités 
 Famille Fini
 Cosimo Fini (né en 1980), dit Gué Pequeno, rappeur italien ;
 Giacomo Fini (né en 1934), coureur cycliste italien ;
 Gianfranco Fini (né en 1952), homme politique italien ;
 Leonor Fini (1908-1996), artiste peintre surréaliste argentine ;
 Michele Fini (né en 1974), footballeur italien.

Titres
 Fini est une nouvelle de Guy de Maupassant publiée dans Le Gaulois en 1885 puis dans le recueil posthume Le Colporteur (1900).

Autres 
 (795) Fini est un astéroïde

Homonymie de patronyme italien